La Sabina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Sabina, Guanajuato, Manuel Doblado, 
 La Sabina, Coahuila, Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar